Романенко Степан Дмитрович — український радянський футболіст, воротар, арбітр, викладач.
 Романенко Степан Якимович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок